Unión Buenavista ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Unión Buenavista (Acala) in Chiapas
 Unión Buenavista (Chicomuselo) in Chiapas